Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Fes 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Stachovs'kyj e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Rabie Chaki e Mounir El Aarej 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Simone Vagnozzi (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj /  Orest Tereščuk (Campioni)
 Nathan Healey /  Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Fes 2007